Carlos Andrade puede referirse a:

Carlos Andrade Moscoso (1899-1963), caricaturista ecuatoriano.
Carlos Andrade Marín (1904-1968), médico y político ecuatoriano.
Carlos Andrade Vera (1914-1998), profesor y político chileno.
Carlos Andrade (1978-), baloncestista portugués.
Carlos Andrade Souza (1987-), futbolista brasileño.